Die 340 Startplätze für die Schießwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris sollen im Zeitraum vom 14. August 2022 bis 9. Juni 2024 vergeben werden. Der französischen Delegation steht in jedem Einzelwettbewerb ein Quotenplatz als Gastgebernation zu.

Quotenplätze können bei den Weltmeisterschaften, bei kontinentalen Meisterschaften oder sonstigen Qualifikationsturnieren und über das ISSF Olympic Ranking erkämpft werden. Die Quotenplätze werden den Nationalen Olympischen Komitees zugeteilt, diese dürfen die Plätze auch anderen Athleten zuweisen, sofern diese die Olympianorm (ON) erzielt haben. Eine Ausnahme stellt die Qualifikation über die ISSF-Weltrangliste dar, diese Quotenplätze werden direkt an die einzelnen Schützen vergeben und werden vom NOK nicht geändert werden.

In den Mixedwettkämpfen dürfen maximal 18 Duos an den Start gehen. Die Duos müssen aus in den Einzelwettkämpfen startberechtigten Athleten gebildet werden. Könnten mehr als 18 Teams an den Start gehen werden die Teilnehmer der Mixedwettkämpfe anhand einer Rangliste ermittelt.

Übersicht

Männer

50 m Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf

10 m Luftgewehr

25 m Schnellfeuerpistole

10 m Luftpistole

Trap

Skeet

Frauen

50 m Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf

10 m Luftgewehr

25 m Sportpistole

10 m Luftpistole

Trap

Skeet

Weblinks 
 Qualifikationssystem der ISSF

Qualifikation
Schiessen